Ардженте́ра () — горный массив и одноимённая вершина в Приморских Альпах, на территории Италии (провинция Кунео). Высота — до 3297 м.

Вершины свыше 3000 м.:
 Арджентера (3297 м.)
 Наста (3108 м.)
 Матто (3088 м.)
 Браус (3067 м.)
 Брокан (3054 м.)

Примечания

Ссылки 
 

Альпы
Горы Италии